Giovanni Cosi – filosofo, giurista e accademico italiano
 Lando Cosi – rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 italiano
 Liliana Cosi – ballerina italiana